Brueghel var en flamländsk målarfamilj som blomstrade på 1500- och 1600-talen. Bland dess medlemmar märks:

 Abraham Brueghel (1631–1690), flamländsk målare

Se även 

 Bruegel (tankesmedja)